La projecció és qualsevol procediment utilitzat per representar o visualitzar la imatge dels objectes. El principi fonamental de la projecció és la correspondència entre els punts de l'objecte amb els de la imatge.

La projecció es refereix a la visualització d'imatges mitjançant dispositius tals com: la cambra obscura, el cinema, les diapositives, el video, el monitor d'un ordinador, etc.

La projecció en geometria, consisteix en el procediment per a l'obtenció de la representació en el pla (2 dimensions) de les figures ubicades en l'espai (3 dimensions).

La projecció també és l'acció de projectar, és a dir, l'acció de llançar endavant, a distància; el que es llença pot ser un objecte qualsevol com l'aigua («els bombers projectaven aigua sobre el foc»), una pedra, una persona («el xoc els va projectar fora del vehicle») o en general qualsevol cos material que pugui ser l'objecte de dita acció. També s'aplica a les diferents formes d'energia o radiació com la llum («el fanal projecta l'ombra de l'arbre») o les ones sísmiques («l'epicentre és la projecció de l'hipocentre sobre la superfície de la Terra»), etc.

El mot projecció s'aplica, en determinats casos, al resultat o a l'efecte de l'acció de projectar, per exemple: «la projecció cinematogràfica», «les projeccions horitzontals i verticals d'un cilindre», etc.

La projecció en la Geometria descriptiva 
En la Geometria descriptiva la projecció és el procediment (o transformació) emprat per a obtenir, sobre un pla, la imatge dels objectes de 3 dimensions ubicats en l'espai. La imatge així obtinguda s'anomena projecció de l'objecte sobre el pla. En la Geometria descriptiva hi ha una correspondència entre l'objecte i la seva projecció de forma que a cada punt de l'objecte correspon un punt de la seva projecció. La relació inversa, tot i que teòricament és certa, només pot visualitzar-se i fer-se efectiva mitjançant la triple projecció de l'objecte sobre tres plans de projecció no paral·lels (usualment 3 plans perpendiculars entre ells).

En la Geometria descriptiva, la projecció d'un punt a un pla és el punt del pla corresponent a la intersecció d'aquest amb una recta que pasa pel punt inicial. La recta que uneix el punt amb la seva projecció s'anomena recta o raig projectant i el pla s'anomena pla de projecció. Quan la recta projectant és perpendicular al pla de projecció, la projecció es diu projecció ortogonal.

Projeccions de la recta i el pla

Projeccions de figures complexes

Aplicació de la teoria al dibuix tècnic

Plantes, alçats i seccions

Perspectiva

Perspectiva isomètrica i/o axonometrica

Sombres i projecció sobre figures (esfera, con, cilindre,etc.)

Projeccions en l'Àlgebra i/o Geometria analítica 
En la Geometria analítica s'anomena projecció d'un punt sobre una recta anomenada eix de projecció a la intersecció d'un pla que conté el punt amb el referit l'eix de projecció. En el sistema de Coordenades Cartesianes, les projeccions d'un punt (o vector de posició), descriuen la posició del referit punt respecte d'un sistema de referència que pot ser de 2, 3... o N dimensions. En el pla (2 dimensions) i en l'espai (3 dimensions) les projeccions del punt són les seves coordenades x, y i z.

Projecció de la Terra en Geografia. Mapes.

Altres aplicacions de la projecció

Referències 

Geometria projectiva